Хороших — русская фамилия. Известные носители:

 Хороших, Алексей Трофимович (1923—2001) — овцевод, Герой Социалистического Труда.
 Хороших, Екатерина Юрьевна (род. 1983) — российская метательница молота.